Boryń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Boryń, une localité dans la voïvodie de Lubusz
 Boryń, un village dans la voïvodie de Poméranie